Depue peut désigner :

Patronyme 
 , un  vétéran du FBI.

Toponyme 
 Depue, un village du comté de Bureau dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , une communauté non-incorporée du comté de Roane  en Virginie-Occidentale.